Helmsdal ist der Familienname folgender Personen:

 Finnur Helmsdal (1952–2008), färöischer Politiker
 Guðrið Helmsdal (* 1941), färöische Lyrikerin

Siehe auch:
 Helmsdale